Mezzogiorno – ora del giorno solare in cui il sole raggiunge la massima altezza sull'orizzonte
Nell'emisfero boreale può indicare il Sud
Mezzogiorno – altro nome dell'Ostro, vento che proviene da sud
Mezzogiorno – macro-regione statistico-geografica dell'Italia comprendente l'Italia meridionale (la parte meridionale della penisola) e l'Italia insulare
Mezzogiorno o Midi – in Francia, la parte meridionale del paese
Mezzogiorno – canzone di Jovanotti, quinto singolo estratto dall'album Safari

Persone
Giovanna Mezzogiorno – attrice italiana
Vittorio Mezzogiorno – padre di Giovanna, attore italiano